gewoon dwerglopertje
 slank dwerglopertje
 zuidelijk dwerglopertje